Cima Valbona (auch Cima di Valbona) ist der Name folgender Berge in Italien:

 Cima Valbona (Adamellogruppe), (2889 m) in der Adamellogruppe
 Cima Valbona (Latemar), (2691 m) im Latemar, Dolomiten
 Cima Valbona (Lagorai, 2584 m) im Lagorai, Fleimstaler Alpen
 Cima Valbona (Lagorai, 2413 m) im Lagorai, Fleimstaler Alpen
 Cima Valbona (Vizentiner Alpen), (1694 m) in den Vizentiner Alpen